«Жатва» — название нескольких картин:
 «Жатва» — картина Питера Брейгеля Старшего, написанная в 1565 году.
 «Жатва» — картина Ивана Шишкина, написанная в 1850-х годах.
 «Жатва» — картина Винсента ван Гога, написанная в 1888 году.
 «Жатва» — картина Бориса Кустодиева, написанная в 1914 году.
 «Жатва» — картина Зинаиды Серебряковой, написанная в 1915 году.
 «Жатва» — картина Аркадия Пластова, написанная в 1945 году.